Punta Cuevas puede referirse a:

 Punta Cuevas (Chubut), en la costa atlántica de la Provincia del Chubut, en Argentina;
 Punta Cuevas (Santa Cruz), en la costa atlántica de la Provincia de Santa Cruz, en Argentina.